«Відродження» () — унікальний християнський канал в Україні, що допомагає глядачам заглибитись у вивчення біблійних істин, зрозуміти призначення у світі, поринути у захоплюючий світ інформації. Розпочавши мовлення у 2009 році, телеканал постійно збільшує популярність серед українців. Це можна пояснити використанням останніх технологій та високим професіоналізмом співробітників. Студенти мають змогу стажуватися тут, вивчаючи різноманітні професії.

Про канал 

Канал «Відродження» пропонує якісний контент власного виробництва. Головне завдання — орієнтація на проблеми кожного окремого глядача та допомогу у вирішенні. Співробітники надають підтримку, яка є особливо актуальною у складних ситуаціях.

Канал створює власні передачі, цікаві дітям, підліткам, молодим людям та представникам інших вікових категорій. Навіть під час кризи він міг похвалитися значним зростанням популярності та збільшенням кількості аудиторії. Це досягається завдяки широкій різноманітності жанрів проектів.

На телеканалі намагаються підлаштовувати прямий ефір під побажання та потреби кожного споживача. Саме тому 90% часу у телепрограмі займають проекти, створені представниками каналу. Журналісти переглядають усі листи від глядачів та обирають актуальні теми для передач. Популярністю користуються такі тематики: здоров'я, сім'я, творчість, духовний розвиток, біблійні істини, цікаві життєві історії, музика, подорожі, події в Україні та світі у позитивному ключі.

Власниками каналу працює сім'я Мунтян — апостол Володимир, його дружина Вікторія Миколаївна та їх син Даниїл Володимирович.

14 жовтня 2013 року, як відомо «ТСН», його журналісти знайшли елитний будинок Володимира Мунтяна.

29 листопада 2016 року трансляція каналу була заборонена у Львові, Львівська облрада назвала цей канал «зомбуванням людей».

24 лютого 2022 року під час вторгнення Росії в Україну канал почав пряму трансляцію молитви за Україну від війни через вебкамери усіх людей, які через них приєдналися та молилися за Україну, участь приймали Володимир, Вікторія та їх донька Мунтян. Цю трансляцію вони також опублікували на офіційному ютуб-каналі «Місія Відродження Світу» в цей день, під цим відео в коментаріях теж молилися усі.

Наповнення телеетеру 

Тут ви можете переглянути богослужіння у прямому ефірі, дізнатися про останні новини, вивчити цікаву інформацію з різних сфер життя. Найпопулярнішими програмами вважаються:

 Крісло — проект для молоді як монолог на відверті теми про те, як людство прийшло до Бога
 Інсайдер — проблеми алкогольної, наркотичної залежності, можливі виходи з різних життєвих ситуацій, інтерв'ю людей, які зуміли перемогти недугу завдяки вірі в Бога
 З музикою про важливе — інтерв'ю творчих людей, які відверто розповідають про життя
 Особисте — у прямому ефірі озвучують листи людей з усіх куточків планети, які діляться історіями про чудеса Божі
 За завісою — історичний проект, завдяки якому можна дізнатися про християнство
 Сімейне щастя — розмови про дітей, сім'ю, психологію поведінки.

Також канал транслює в прямому ефірі різні телекрусейди під назвами «Четвертий вимір» та «Гора Моїсея».

Супутникове мовлення

Посилання 
 Офіційний сайт

Примітки